Хорошавино — название населённых пунктов в России:

 Хорошавино — деревня в Оршанском районе Марий Эл.
 Хорошавино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.